Lazany steht für:
 ein Dorf in Polen, siehe Łażany
 eine Gemeinde im Okres Prievidza in der Slowakei, siehe Lazany (Slowakei)
 eines eingemeindeten Gemeindeteiles von Kláštor pod Znievom in der Slowakei

Siehe auch:
 Lažany